Се́лищев (также Сели́щев) — русская фамилия.

Известные носители 
 Селищев, Александр Никифорович (род. 1922) — советский и российский художник.
 Селищев, Афанасий Матвеевич (1886—1942) — советский лингвист, член-корреспондент АН СССР.
 
 Селищев, Денис Валерьевич (род. 1994) — российский футболист.
 Селищев, Леонтий Яковлевич (1897—1965) — Герой Социалистического Труда.
 Селищев, Михаил Александрович (род. 1962) — российский художник.
 Селищев, Николай Юрьевич (род. 1966) — советский и российский историк.
 Селищев, Сергей Васильевич (род. 1953) — директор Института биомедицинских систем МИЭТ, главный редактор журнала «Медицинская техника».
 Селищев, Тимофей Ильич (1904—1945) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Селище (топоним)
 Селищево (топоним)